Красногорье — деревня в Залегощенском районе Орловской области России. Входит в состав Верхнескворченского сельского поселения.

География 
Деревня находится в центральной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на левом берегу реки Озёрки, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка городского типа Залегощь, административного центра района. Абсолютная высота — 193 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 6 чел.

Примечания 

Населённые пункты Залегощенского района